Вавельберг может означать:
 Вавельберг, Ипполит Андреевич (1844—1901) — польский и русский банкир и филантроп.
  (1880 — после 1929) — польский и русский банкир. 
 
 Группа «Вавельберг»